Велоспорт на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Шоссейные гонки

Мужчины

Женщины

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Страны 

Польша дважды занимала 6 место (2 очка), Аргентина — один раз (1 очко)

Результаты

Велотрек. Женщины

Индивидуальная гонка преследования 3 км 
 Ж. Лонго, Франция- 5 место
 С. Самохвалова, Объединённая команда — 6 место

Полуфиналы

Финал

Спринт

1/4 финала

за 5-8 места

1/2 финала

за 3 место

Финал

Велотрек. Мужчины

Гит 1000 м

Индивидуальная гонка преследования 4 км 
 Ф. Эрмено, Франция — 5 место
 С. Мати, Бельгия — 6 место

Полуфиналы

Финал

Командная гонка преследования

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Спринт

1/4 финала

за 5-8 места

1/2 финала

за 3 место

Финал

Индивидуальная гонка по очкам

Велошоссе. Женщины

Групповая гонка 81 км

Велошоссе. Мужчины

Групповая гонка 194 км

Командная гонка 100 км 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в велоспорте
Велоспорт в Испании